Torrealba ist der Familienname folgender Personen:

 José Torrealba (* 1980), venezolanischer Fußballspieler
 Leodán Torrealba (* 1996), venezolanischer Leichtathlet